La Third Division 1920-1921 è stato il 1º campionato inglese di calcio di terza divisione. 

I membri fondatori di questo nuovo torneo istituito dalla Football League furono 21 club provenienti dalla Southern League Division One 1919-20 ed il Grimsby Town, retrocesso dalla Second Division.
Ad aggiudicarsi il titolo fu il Crystal Palace, che venne così promosso nella categoria superiore.

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1921-1922.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1920-1921
 Second Division 1920-1921
 FA Cup 1920-1921
 FA Charity Shield 1921

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1920
Calcio nel 1921
1920-1921